Francis Thompson steht für:
 Francis Thompson (1859–1907), englischer Dichter
 Francis Thompson (Regisseur) (1908–2003), Filmregisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor